Chalcorana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w południowej i półwyspowej Tajlandii, na Jawie, Sumatrze, w zachodniej Malezji, na północnym i zachodnim Borneo oraz na Celebes.

Systematyka

Etymologia 
Chalcorana: epitet gatunkowy Hyla chalconotus Schlegel, 1837 ( khalkos „brązowy, miedź”; νωτον nōton „tył, grzbiet”); rodzaj Rana Linnaeus, 1758.

Podział systematyczny 
Takson opisany przez Dubois jako podrodzaj w rodzaju Hylarana, następnie traktowany jako synonim Hylarana, podniesiony do rangi rodzaju na podstawie badań genetycznych przeprowadzonych w 2015 roku. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Chalcorana chalconota 
 Chalcorana eschatia 
 Chalcorana labialis 
 Chalcorana macrops 
 Chalcorana megalonesa 
 Chalcorana mocquardi 
 Chalcorana parvaccola 
 Chalcorana raniceps 
 Chalcorana rufipes 
 Chalcorana scutigera

Przypisy 

Żabowate